Техни́ческие культу́ры — культурные растения, возделываемые человеком для получения технического сырья. Так, например, картофель, рис или кукуруза могут возделываться как крахмалоносы (в том числе для дальнейшей переработки в спирт), а также как овощная культура, а кукуруза и рис — зерновая. Зерновые растения могут выращиваться как фуражная культура и т. д.

Часто выделяют следующие виды технических культур:
 масличные культуры
 сахароносы
 прядильные культуры
 лубяные культуры
 красильные растения
 каучуконосы
Технические растения
растения, применяемые в промышленности. Все растения, из коих добываются продукты, обрабатываемые технически, можно разделить на несколько групп, смотря по тому, к какой отрасли промышленности принадлежит фабрикация полученных из растений веществ: 1) прядильные растения (ср. Волокнистые вещества, Прядение, Пряжа и т. д.); 2) растения, идущие на приготовление бумаги (см.); 3) деревья строевые и идущие на столярные поделки (ср. Столярное дело и т. д.); деревья этой группы дают и топливо; 4) красильные растения (ср. Дерево красильное, Краски и т. д.); 5) дубильные растения (ср. Дубление, Дубильные материалы и т. д.); 6) резиновые деревья (ср. Каучуковые деревья, Каучук, Гуттаперча, Гуттаперчевое дерево); 7) камедистые и смолистые растения (ср. Камеди, Смолы и т. д.); 8) маслянистые растения (ср. Масла); 9) растения, из которых добываются химические вещества; 10) некоторые растения, имеющие различные Т. применения. Исходным материалом прядильных растений являются волокна или составляющие волосистый покров семян и плодов (I группа), или находящиеся в виде луба в сосудисто-волокнистых пучках (II группа). Добывание волокон в I группе растений легко, для получения же волокон из II группы нужно отделить сначала первые от других тканевых частей растений, чего достигают, заставляя растения гнить: вследствие этого трудно загнивающие, упругие волокна отделяются от других, сгнивших, частей. К первой группе относится прежде всего хлопчатник (см.; Gossypium herbaceum, фиг. 2 — и другие виды того же рода) из сем. мальвовых, наиболее важное Т. растение в мировой промышленности, разводимое в Америке, особенно много в южн. части Сев. Америки, в Ост-Индии, Египте, Туркестане и т. д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Литература

Ссылки 
 

 
Растениеводство